Parkville kan syfta på följande platser:

Australien 

 Parkville (ort i Australien, New South Wales), Upper Hunter Shire, 
 Parkville (del av en befolkad plats), Victoria,

USA 

 Parkville (ort i USA, Maryland), Baltimore County, 
 Parkville (ort i USA, Missouri), Platte County, 
 Parkville (ort i USA, Pennsylvania), York County, 
 Parkville (ort i USA, Minnesota), Saint Louis County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar